A szög vagy szeg kifejezés számos fogalmat takarhat, és az egyes fogalmak esetében a két változat változó mértékben használható.

Csak a szög alak használatos
szög – geometriai fogalom
szög – a gesztenyebarna szín elavult neve, például: szöghaj

A szög és a szeg alak is használatos
Szeg – rögzítőelem
szeg – szeglet; település (elsősorban falu) vagy mező valamelyik része, ezek többször önálló településsé fejlődtek, például: 
a göcseji szegvidék települései:
Gombosszeg
Kustánszeg
Milejszeg
Pálfiszeg
Becsvölgye egyes településrészei, 1943-ig önálló települések:
Barabásszeg
Kereseszeg
Pajzsszeg
Vargaszeg
Vörösszeg
Bakonszeg
Ballószög
Csatószeg
Cserszegtomaj
Egerszeg
Felsőegerszeg
Zalaegerszeg
Égerszög
Fornószeg
Gernyeszeg
Hátszeg
Komjátszeg
Malomszeg
Milejszeg
Vajdaszeg
Szeged
szög – zug; vízfolyás által határolt sarok, zug jellegű vidék vagy település, például:
Bodrogszög
Bolhaszeg, Csíkszentsimon része 
Botszeg, Súr része
Csataszög (Csata-ér)
Diószeg
Dunaszeg
Egyházszeg, Rábakovácsi része
Egyháznagyszeg, Nagysurány része
Ipolyszög
Körösszög
Kalotaszeg
Kápolnaszeg, Csíkszentsimon része 
Kórószeg, egykori település Galánta és Diószeg között
Malomszeg
Malomszeg, Tettye városrésze
Marosszög
Monostorszeg
Nádszeg
Nyitraegerszeg
Nyitramalomszeg
Nyitraszeg
Szeghalom (Körösök)
Szegvár (Tisza)
Szentpéterszeg
Szeretszeg (Alszeg, Sántaszeg), Tusnád része
Szilágyszeg
Tasnádmalomszeg

Csak a szeg alak használatos
Ide igék tartoznak.
szeg – anyag szélét felhajtva elvarrja
szeg – esküt, szerződést megsért, nem tart be
szeg – szeletet levág

Egyértelműsítő lapok